Gellertstraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Gellertstraße 3 (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Gutenberghaus in Radebeul, Sachsen